Viatka désigne soit un lieu et une région, soit une rivière soit une race de chevaux.

Lieu 
 La région économique de Volga-Viatka (en ) est l'une des douze régions économiques de Russie.

 Ville de Viatka jusqu'en 1934, appelée actuellement Kirov.

Rivière 
La Viatka est une rivière de Russie d'Europe et un affluent droit de la Kama, sur le territoire de l'oblast de Kirov et de la république du Tatarstan, donc un sous-affluent de la Volga.

Animal 
 Le Viatka est une race de petits chevaux aborigène des forêts de Russie. Il est généralement classé parmi les races de poneys.